Мелас може да се отнася за:

 Мелас, един от аргонавтите в древногръцката митология;
 Мелас, помага на дорийците при завладяването на Коринт;
 Павлос Мелас, гръцки офицер, един от първите организатори на Гръцката въоръжена пропаганда в Македония;
 Статица, на гръцки Мелас, село в Егейска Македония, Гърция, в дем Костур;
 старото име на река Мавропотамо в Беотия, Гърция;
 старото име на река Манавгат в Турция;